

Persone 
 Caffarelli (Gaetano Majorano, 1710-1783) – cantante evirato italiano
Lamberto Caffarelli – compositore italiano 
Luis Caffarelli – matematico argentino 
Luigi Caffarelli – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano 

Scipione Caffarelli-Borghese – vescovo cattolico e cardinale italiano

Charles Ambroise de Caffarelli du Falga (1758-1826) – canonico e prefetto francese 
Jean-Baptiste de Caffarelli du Falga – prete francese
Louis-Marie-Joseph Maximilian Caffarelli du Falga (1756-1799) – generale francese 
Marie-François Auguste de Caffarelli du Falga (1766-1849) – generale francese

Altro 
 Caffarelli – famiglia italiana
 Palazzo Vidoni Caffarelli – edificio di Roma
 Palazzo Caffarelli al Campidoglio – edificio di Roma